«Not Now John» () — композиция британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd (фактически на тот момент Роджера Уотерса) из альбома 1983 года The Final Cut, выпущенная в виде сингла 3 мая 1983 года с композицией «The Hero’s Return (Parts 1 and 2)» на второй стороне.

«Not Now John» — единственная песня альбома The Final Cut с лидирующим вокалом Дэвида Гилмора. В песне также поют не обозначенные на альбоме бэк-вокалистки. В американской версии сингла слово «fuck» было заменено на «stuff».

По мнению критиков сайта Allmusic, песня посвящена безразличию общества к различного рода политическим и экономическим неурядицам.

Музыканты 
Pink Floyd
 Роджер Уотерс — вокал, бас-гитара, двенадцатиструнная гитара, магнитофонные эффекты, синтезатор
 Дэвид Гилмор — вокал, гитара
 Ник Мэйсон — ударные

 приглашённые музыканты
 Andy Bown — орган Хаммонда
 Дорин Чантер и Ирен Чантер — бэк-вокал

Примечания 

Песни Pink Floyd
Песни 1983 года
Песни на английском языке
Синглы Harvest Records
Синглы Capitol Records
Многоязычные песни
Протестные песни